Желев може да се отнася за:
 Евгений Желев – политик, кмет на Стара Загора
 Желю Желев – политик, президент на България
 Жельо Желев (футболист) – футболист на Берое
 Живко Желев – футболист на Литекс
 Мариан Желев – български писател
 Михаил Желев – български лекоатлет

Български фамилни имена